Tengermelléki határterület : Oroszország egyik közigazgatási egysége, székhelye Vlagyivosztok
 Osztrák Tengermellék (Österreichisches Küstenland): Az Osztrák Császárság egyik tartománya
 Lengyel–német Tengermellék: lásd Pomeránia